htx – codice ISO 639-3 della lingua middle hittite